Летние Олимпийские игры 1980
 Зимние Олимпийские игры 2014